Areál může být:
 v biologii a ekologii termín s významem „oblast výskytu určitého organismu“ (živočicha, rostliny, mikroorganismu) čili „oblast výskytu určitého biologického taxonu“ (rodu, druhu atp.), viz areál (biologie). 
 pojem s významem „vymezená část území tvořící geografický, správní aj. celek“, např.
historický sídelní areál
areál barokních staveb
Lednicko-valtický areál (...komplex Lednicko-valtického areálu tvoří dva honosné zámky obklopené parky)
 areál zoologické zahrady
 areál botanické zahrady
 pojem s významem „pozemek nebo pozemky se skupinou staveb tvořící určitý celek“; stavebně a zpravidla i z hlediska účelu a vlastnických vztahů tvoří jeden funkční celek a zpravidla zahrnuje více budov i prostor mezi nimi. Někdy je areál uzavřený (ohrazený) a přístupný lidem a vozidlům jedním či více vchody či vjezdy, někdy vybavenými vrátnicí. 
 areál školy (školní areál)
 areál tábora (táborový areál)
 areál stavby (stavební areál)
 areál staveniště
 areál železniční stanice (nádražní areál)
 areál autobusového nádraží
 areál letiště (letištní areál)
 areál přístavu (přístavní areál)
 areál závodu (závodní areál) 
 areál hradu (hradní areál)
 areál nemocnice (nemocniční areál)
 areál budov
 sportovní areál (areál sportoviště) 
 skladový areál (areál skladiště) 
 rekreační areál (areál k rekreaci)
 lyžařský areál (lyžařské středisko, zimní středisko, horské středisko, areál zimních sportů)
 plavecký areál (koupaliště, otevřený či krytý plavecký bazén s okolními plochami atd. 
 hotelový komplex
 kolejní areál, viz kolej (ubytovací zařízení)
 areál zdraví, někdejší označení pro soustavu tělocvičného vybavení v lesoparku
 výstavní areál (výstaviště)
 jezdecký areál

Poznámky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 areál v ASCS, SSČ, SSJČ